Bures kan syfta på:

 Bures, England, brittisk ort, delad mellan grevskapen Suffolk och Essex
 Bures, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Bures, Orne, fransk kommun i departementet Orne
 Bures-en-Bray, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Bures-les-Monts, fransk kommun i departementet Calvados
 Bures-sur-Yvette, fransk kommun i departementet Essonne